Rambla Just Oliveras – strada de L'Hospitalet de Llobregat
 Rambla Just Oliveras – stazione della metropolitana di Barcellona